L'Étoile (Jura)
 L'Étoile (Somme)
 L'Étoile de Morne-à-l'Eau